Se conoce como bacterias verdes a aquellas que se caracterizan por tener color verde debido a la presencia del pigmento bacterioclorofila que realiza la fotosíntesis anoxigénica. Son dos grupos no relacionados:
 Bacterias verdes del azufre, que corresponde a la clase Chlorobia.
 Bacterias verdes no del azufre, que corresponde a su vez a la clase Chloroflexia